Марке́н () — коммуна во Франции, в департаменте Од.
 Ма́ркен () — полуостров (в прошлом остров) в Нидерландах.